A Caseta puede referirse a:

A Caseta (Laroco), lugar de la parroquia de Freixido, concello de Laroco.
A Caseta (Maceda), lugar de la parroquia de As Chás, concello de Maceda.
A Caseta (Montederramo), lugar de la parroquia de Seoane Vello, concello de Montederramo.
A Caseta (Ortigueira), lugar de la parroquia de Mera de Arriba, concello de Ortigueira.
A Caseta (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de O Freixo, concello de Puentes de García Rodríguez.
A Caseta (San Amaro), lugar de la parroquia de Anllo, concello de San Amaro.
A Caseta (Sarria), lugar de la parroquia de Nespereira, concello de Sarria.
A Caseta (Villalba), lugar de la parroquia de Santaballa, concello de Villalba.
A Caseta (Junquera de Espadañedo), lugar de la parroquia de Xunqueira de Espadanedo, concello de Junquera de Espadañedo.